Maḩmūdābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Maḩmūdābād (ort i Qazvin), 
 Maḩmūdābād (ort i Kermanshah), 
 Maḩmūdābād-e Gāvkol, ort, Kermanshah, 
 Shahrak-e Hārkaleh, ort, Khuzestan, 
 Maḩmūdābād (ort i Kurdistan), 
 Maḩmūdābād (kommunhuvudort), Mazandaran, 
 Maḩmūdābād Nemūneh, ort, Qazvin, 
 Basāb, ort, Yazd, 
 Āsemāndarreh, ort, Kurdistan, 
 Maḩmūdābād-e Borūmand, ort, Kerman, 
 Shahrestān-e Maḩmūdābād, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar